Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 1982 rozgrywano w Limie (Peru).

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
 Lima

Tabela

|}

Wyniki

Grupa B 
 Trujillo

Tabela

|}

Wyniki

Grupa C 
 Tacna

Tabela

|}

Wyniki

Grupa D 
 Ica

Tabela

|}

Wyniki

Grupa E 
 Arequipa

Tabela

|}

Wyniki

Grupa F 
 Chiclayo

Tabela

|}

Wyniki

Mecze o miejsca 1-12.

Grupa G 
 Lima

Tabela

|}

Wyniki

Grupa H 
 Trujillo

Tabela

|}

Wyniki

Mecze o miejsca 13-23.

Grupa I 
 Ica

Tabela

|}

Wyniki

Grupa J 
 Arequipa

Tabela

|}

Wyniki

Faza finałowa

Mecze o miejsca 21-23. 
 Arequipa

Mecz o 21. miejsce

Mecze o miejsca 17-20. 
 Arequipa

Mecz o 19. miejsce

Mecz o 17. miejsce

Mecze o miejsca 13-16. 
 Arequipa

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecze o miejsca 9-12. 
 Lima

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8. 
 Lima

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1982 w piłce siatkowej
1982 w Ameryce Południowej
Lima
Piłka siatkowa w Peru